Die Serie A 1967/68 war die 36. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 24. September 1967 und endete am 12. Mai 1968. Als Aufsteiger kamen Sampdoria Genua und der Varese FC aus der Serie B dazu.

Der AC Mailand beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der SSC Neapel, Juventus, ACF Fiorentina, und der FC Bologna. Über die Coppa Italia sicherte sich der AC Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B mussten SPAL Ferrara, der AC Brescia, und Ozo Mantova absteigen.

Abschlusstabelle 

Ab dieser Saison waren 16 Mannschaften in der Serie A vertreten. Nach 30 Spieltagen stiegen drei Klubs in die Serie B ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1967/68
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1967
Fußballsaison 1967/68